Nănești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Nănești (Vrancea), Gemeinde im Kreis Vrancea

 Nănești (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 Nănești (Maramureș), Dorf im Kreis Maramureș
 Nănești (Tănăsoaia), Dorf im Kreis Vrancea